Albertino Castellucci – politico italiano
 Dante Castellucci – partigiano italiano
 Erio Castellucci – arcivescovo cattolico e teologo italiano
 Eugenio Castellucci – calciatore argentino
 Giovanni Castellucci – dirigente d'azienda italiano
 Giuseppe Castellucci – architetto italiano
 Luigi Castellucci – architetto e ingegnere italiano
 Romeo Castellucci – regista teatrale e scenografo italiano
 Salvi Castellucci – pittore italiano